Il singolare femminile dell'UNICEF Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Justine Henin è la campionessa in carica ma si è ritirata dalle gare.
L'italiana Roberta Vinci vince il torneo battendo in finale l'australiana Jelena Dokić per 6-7, 6-3, 7-5. È stato il quinto titolo della sua carriera ed il secondo dell'anno.

Teste di serie

  Kim Clijsters (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
  Yanina Wickmayer (quarti di finale)
  Flavia Pennetta (secondo turno)

 Dominika Cibulková (semifinale)
 Marija Kirilenko (primo turno)
 Roberta Vinci (campionessa)
 Klára Zakopalová (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

UNICEF Open 2011